Фортун ібн Кассі (710—758/770) — державний діяч Аль-Андалуса, перший намісник Сарагоси.
 Муса I ібн Фортун (745—788/789) — державний діяч Аль-Андалуса, валі (намісник) Сарагоси у 788—789 роках.
 Фортун I (826—922) — король Памплони (Наварри) (870—905).
 Фортун Хіменес (? — 1533) — перший європеєць в Нижній Каліфорнії.